Vámos Magda (1907–1997) író, újságíró, műfordító
 Vámos Magda (1932) divattervező